Геннадий Геннадьевич Тимофеев (24 июня 1963) — советский и российский футболист, защитник, мастер спорта с 1982 года.

Карьера 
Бо́льшую часть карьеры провёл, выступая за ленинградский «Зенит» (1981—1990). Затем играл за «Динамо» Сухуми и «Дружбу» Майкоп. С майкопским клубом дошёл до 1/2 финала Кубка России 1992/93. Принял участие в 5 матчах турнира. Карьеру закончил в 1997 году в санкт-петербургском «Динамо».

Достижения 
 Чемпион СССР: 1984

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте zenit-history.ru

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Динамо» Сухум
Игроки ФК «Дружба» Майкоп
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Мастера спорта СССР